Pomnik Grunwaldzki w Krakowie
 Pomnik Grunwaldzki w Nowym Jorku
 Pomnik Grunwaldzki w Uzdowie
 Pomnik Grunwaldzki w Żywcu
 Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego na polach grunwaldzkich

Zobacz też 
 Mauzoleum Hindenburga pomiędzy Olsztynkiem i Sudwą